Ein wahrer Held steht für:

 Ein wahrer Held, ein deutscher Titel von Der Held der westlichen Welt, Theaterstück von John Millington Synge (1907)
 Ein wahrer Held (1961), deutscher Fernsehfilm von Hans Lietzau 
 Ein wahrer Held (1980) (Originaltitel Hero at Large), US-amerikanischer Film von Martin Davidson 
 Ein wahrer Held (Oper), Oper von Giselher Klebe (1975)